Ösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ösjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Norra Ösjön, sjö i Oskarshamns kommun,  (18,2 ha)
Stora Ösjön, mosse i Tranås kommun, 
Ösjö, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (89,1 ha)
Ösjön (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (11 ha)
Ösjön (Linderås socken, Småland), sjö i Tranås kommun,  (8,3 ha)
Ösjön (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (14,5 ha)
Ösjön (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (18,9 ha)
Ösjön (Valdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (8,23 ha)
Ösjön (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (3,5 ha)
Ösjö, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (7,56 ha)
Ösjön (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (17,2 ha)
Ösjön (Hajoms socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (30,4 ha)
Ösjön (Södra Åsarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (27,3 ha)
Ösjön (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun och Vimmerby kommun,  (51,9 ha)
Ösjön (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (9,21 ha)
Ösjön (Sunds socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (11,5 ha)
Ösjön (Svinhults socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun och Ydre kommun,  (27,4 ha)
Ösjön (Trehörna socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun, 
Ösjön (Ulrika socken, Östergötland, 644154-148033), sjö i Linköpings kommun,  (12,1 ha)
Ösjön (Ulrika socken, Östergötland, 644537-147278), sjö i Linköpings kommun,  (6,45 ha)
Ösjön (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (17 ha)
Ösjön (Västra Ny socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Ösjön (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (9,41 ha)
Ösjön, Södermanland, sjö i Flens kommun,  (33,8 ha)
Ösjön (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (72,1 ha)
Ösjön (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (18,8 ha)
Ösjön, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (1,08 km²)
Ösjön (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (10,7 ha)
Ösjön (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (15,2 ha)
Ösjön (Siljansnäs socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (62,5 ha)
Ösjön (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun och Säters kommun,  (18,6 ha)
Ösjön (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (6,5 ha)
Ösjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (60,7 ha)
Ösjön (Kyrkås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (82,3 ha)
Ösjön (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (58,1 ha)
Ösjön, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (72,9 ha)
Ösjön, sydvästra delen av sjön Runn i Borlänge kommun och Falu kommun,  (63,5 km²)

Se även
Öasjön
Önsjön, sjö i Krokoms kommun,  (17 ha)
Ötjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn